"Super Sucessos Infantis (Vol.1)" é o primeiro álbum de estúdio da dupla de palhaços brasileira Patati Patatá, lançado em 1996.

Faixas 

 Fui Morar Numa Casinha
 A Barata Diz Que Tem
 O Sítio do Seu Lobato
 O Sapo Não Lava o Pé
 Da Minha Viola
 Papagaio Loro
 A Dona Aranha
 Os Sentidos
 Motorista
 Os Dedinhos
 O Elefante
 O Grande Chefe
 Bata Palmas
 Os Indiozinhos
 Pop Pop
 Meu Lanchinho
 Pintinho
 Fifi
 Coelhinho
 Dona Baratinha
 Fom Fom
 Pombinha Branca
 Atchim
 O Jipe do Padre
 Seu Noé

Histórico de lançamento

Referências 

Álbuns de 1996 
Álbuns de Patati Patatá 
Álbuns de música infantil 
Álbuns em língua portuguesa